El Toro (Six Flags Great Adventure), een houten achtbaan in Six Flags Great Adventure
 El Toro (bier), een bier van Brouwerij Contreras, dat nu Valeir Extra heet
 El Toro (Bellewaerde), een breakdance-attractie in Bellewaerde, voorheen in Walibi Holland
 El Toro (Freizeitpark Plohn), een houten achtbaan in Freizeitpark Plohn
 El Toro (berg), een berg in Peru
 El Toro (jol), een type zeilboot
 El Toro (Menorca), de hoogste heuvel op Menorca
 El Toro (Castellón), een dorp in Spanje
 El Toro (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
 El Toro (Venezuela), een plaats in Venezuela
 El Toro High School, een middelbare school in Californië
 Marine Corps Air Station El Toro, een voormalige basis van de marine in Californië